

Italia
 Villa Imperiale (Genova)
 Villa Imperiale (Pesaro)
 Villa Imperiale (Pompei)
 Villa Imperiale (Posillipo)

Giapponese
 Villa imperiale di Nasu